Blackjack Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackjack Knob (Arkansas)
 Blackjack Knob (Iron County, Missouri)
 Blackjack Knob (Taney County, Missouri)